Krantz steht für:

 Krantz Computer, deutsches Elektronikunternehmen

Krantz ist der Familienname folgender Personen:
 Adam August Krantz (1808–1872), deutscher Mineraloge, Mineralienhändler und Fossiliensammler

 David Krantz (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker und Psychologe
 Ejnar Krantz (1915–2007), US-amerikanischer Komponist, Organist, Pianist und Musikpädagoge
 Ernst Gottlieb Krantz (1823–1890), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Ernst Krantz (1889–1954), deutscher Maler, Zeichner und Holzschneider
 Erich Krantz (1904–1966), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Ernst Ludwig Krantz (1851–1918), deutscher Reichsgerichtsrat
 Eugen Krantz (1844–1898), deutscher Pianist und Musikschulleiter
 Friedrich August Krantz (1863–1941), deutscher Hütteningenieur und Hochschullehrer
 Geoffroy Krantz (* 1981), französischer Handballspieler
 Grover Krantz (1931–2002), US-amerikanischer Anthropologe
 Hans-Ulrich Krantz (1906–1976), deutscher Offizier
 Horst Krantz (1927–2020), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Judith Krantz (1928–2019), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kermit Edward Krantz (1923–2007), US-amerikanischer Gynäkologe
 Moritz Krantz (1812–1869), deutscher Maler und Lithograph
 Paul Krantz, ursprünglicher Name von Ernst Erich Noth (1909–1983), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Peter Krantz (* um 1960), kanadischer Schauspieler 
 Sabine Krantz (geb. Sabine Zimmer; * 1981), deutsche Leichtathletin
 Steven G. Krantz (* 1951), US-amerikanischer Mathematiker
 Tobias Krantz (* 1971), schwedischer Politiker
 Walter Krantz, deutscher Richter
 Wayne Krantz (* 1956), US-amerikanischer Gitarrist
 Wilhelm Krantz (1791–1844), deutscher Gutsbesitzer, Richter und Politiker

Siehe auch:
 Crantz
 Grantz
 Kranz (Begriffsklärung)